Matías Mirabaje (Montevidéu, 6 de março de 1989) é um futebolista uruguaio. jogou De Fevereiro de 2014 a Junho de 2014no Atlético Paranaense e Foi devolvido ao Juventud de Las Piedras.

Ligações externas
 http://www.transfermarkt.co.uk/en/matias-mirabaje/profil/spieler_91776.html
 http://www.goal.com/br/people/uruguay/38714/mat%C3%ADas-mirabaje

Naturais de Montevidéu
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Racing Club de Montevideo
Futebolistas do Club Nacional de Football
Futebolistas do Once Caldas
Futebolistas do Club Atlético San Lorenzo de Almagro
Futebolistas da Asociación Atlética Argentinos Juniors
Futebolistas do Club Athletico Paranaense
Futebolistas do Club Atlético Juventud (Uruguai)
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol